Sleman ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Sonderregion (Daerah Istimewa) Yogyakarta auf der Insel Java. Mitte 2022 leben im bevölkerungsreichsten Bezirk der Sonderregion (Anteil: 30,6 %) hier über eine Million Menschen. Der Regierungssitz ist die gleichnamige Stadt Sleman.

Geographie 
Sleman liegt im Norden der Sonderregion Yogyakarta und erstreckt sich zwischen 7°34′51″ und 7°47′03″ s. Br. sowie zwischen 110°13′00″ und 110°33′00″ ö. L. Es grenzt im Süden an die übrigen Regierungsbezirke der Sonderregion: Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul und die Stadt Yogyakarta. Im Norden grenzt es an die Provinz Jawa Tengah (Bezirk Magelang). Der Bezirk hat keinen Zugang zum Meer.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk wird administrativ in 17 Kecamatan (Kapanewon, Distrikte) unterteilt. Eine weitere Unterteilung erfolgt in 86 Dörfer (Desa).

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Sleman 1.125.804 Menschen, das waren 566.419 Frauen (50,31 %) und 559.385 Männer (49,69 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,43 Prozent. 69,69 % (784.555) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 21,06 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 9,25 % im Rentenalter (ab 65 Jahren).

Mitte 2022 bekannten sich 90,49 Prozent der Einwohner zum Islam, Christen waren mit 9,33 % (32.311 ev.-luth. / 69.379 röm.-kath.) vertreten, außerdem gab es noch 0,11 % Hindus und 0,07 % Buddhisten. Zum gleichen Zeitpunkt waren von der Gesamtbevölkerung 42,11 % ledig; 50,17 % verheiratet; 1,90 % geschieden und 5,81 % verwitwet.

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Regierungsbezirks Bantul

Sehenswürdigkeiten 
In Sleman liegen viele Tempelanlagen. Die bekannteste ist das UNESCO-Weltkulturerbe Prambanan. Daneben befinden sich auch Candi Sari, Candi Kalasan und Candi Ijo in Sleman.

Verkehr 
Der ehemalige Hauptflughafen von Yogyakarta, der Adisutjipto International Airport, liegt im Distrikt Depok in Sleman.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Sleman (indonesisch/englisch)
 Open Data Kabupaten Sleman (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Yogyakarta